Эмиль Смит:
* Смит, Эмиль (1911—2009) — американский учёный-биохимик.
 Смит, Эмиль (род. 1977) — южноафриканский хоккеист на траве.